

Biologia
 Chela
 Chela: genere di pesci della famiglia Cyprinidae

Geografia
 Chela – circoscrizione della Tanzania
 Chela – comune dello Zambia

Persone
 Juan Ignacio Chela, tennista argentino
Julian Chela-Flores, astrobiologo ed fisico venezuelano

Religioni
 Chela: discepolo di un Maestro della religione induista (un Guru o un Mahatma), di cui spesso è anche portavoce.

Edifici
 Castello di Chela